Альмана́х істори́чних кни́г (【史籍集覧】 しせきしゅうらん, Shiseki shūran) — багатотомний збірник джерел з історії Японії. Складається з 468 книг. Містить 364 тексти, переважно військові хроніки середньовіччя і раннього нового часу. Упорядкований конфуціанцем Кондо Хейджьо. Виданий у 1881—1885 роках в Токіо. Окремий том містить зміст усіх томів та короткі коментарі до всіх текстів видання. Томи видання згруповані у тематичні розділи. Містить велику кількість текстів, що не ввійшли до «Тематичної колекції джерел». Деякі тексти видання увійшли до «Продовження тематичної колекціх джерел». Доповнення збірника вийшло у 1893—1898 роках під назвою «Продовження альманаху історичних книг» (続史籍集覧, Zoku shiseki shūran) у 58 книгах.

Кондо Хейджьо планував видати оновлене видання «Альманаху історичних книг», але помер перед здійсненням задуманого. Справу покійного продовжив його син Кондо Кейдзо (近藤圭造), який з 1901 року почав перевидання збірника під назвою «Оновлений альманах історичних книг» (改定史籍集覧, Kaitei shiseki shūran). За допомоги Іноуе Йорікуні, Косуґі Суґімури і Мікамі Санджі він видав 32 томи джерел та 1 том загального змісту збірки, коментарями і покажчиками. До оновленої збірки увійшли нові 270 творів, але тексти старого видання, які вже були опубліковані раніше в інших літературних серіях, були вилучені.

1967 року вийшла факсимільна копія першого видання у кіотському видавництві Рінсен під назвою «Альманах історичних книг. Оновлене і розширене видання» (史籍集覧 新訂増補版).

Тексти «Альманаху»

Додаткові тексти з «Оновленого альманаху»

Джерела 
近藤瓶城編 『史籍集覽』.　—　近藤活版所, 1881—1885.
近藤瓶城編 『史籍集覧』　（第1冊 公家部 年代記編(1) - 第43冊 解題・書名索引）. 新訂増補版. — 臨川書店, 1967. 

Джерела з історії Японії
Історичні книги
Видання історичних джерел